Клара Коукалова була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участь.

Тельяна Перейра виграла титул, у фіналі перемігши Анніку Бек з рахунком 6–4, 4–6, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Brasil Tennis Cup, одиночний розряд
2015
2015 у бразильському спорті